Гэлвин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гэлвин, Дэниел (род. 1959) — британский звездный стилист-парикмахер, офицер ордена Британской империи.
 Гэлвин, Тони (род. 1956) — ирландский футболист, левый фланговый полузащитник.